

Aziende 
 North Star Computers – azienda statunitense produttrice di computer, non più in attività

Cinema 
 North Star – film del 1925 diretto da Paul Powell

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 North Star – census-designated place della Contea di New Castle, Delaware
 North Star – township della Contea di Gratiot, Michigan
 North Star – villaggio della Contea di Darke, Ohio

Musica 
 North Star – album di Philip Glass del 1977
 North Star – brano musicale parte dell'album omonimo di Philip Glass del 1977 e dell'album Platinum di Mike Oldfield del 1979.

Televisione 
 Cowboy dello spazio (North Star), episodio della terza stagione di Star Trek: Enterprise

Videogiochi 
 NorthStar – videogioco del 1988